Але́нин — русская фамилия и топоним. Женская форма фамилии — Аленина.

Известные носители фамилии 
 Аленин Василий Тимофеевич (Ермак Тимофеевич) (1531/1534/1542—1585) — казачий атаман, завоеватель Сибири.
 Аленин, Сергей Васильевич (род. 1961) — советский шпажист, участник чемпионата мира в Риме (1982 год) в составе сборной СССР.

Географические объекты 
 Аленин — ручей в Кемеровской области, приток реки Сухой.

См. также 
 Аленино

Примечания